Escobón puede referirse a:

El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
El nombre común de la planta Cytisus arboreus.
El nombre común de la planta Cytisus grandiflorus.
El nombre común de la planta Cytisus purgans.
El nombre común de la planta Cytisus scoparius.
El nombre común de la planta Cytisus striatus.
El nombre común de la planta Cytisus villosus.
El nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum
El nombre común de la planta Erica tetralix
El nombre común de la planta Genista florida
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
El nombre común de la planta Verbascum sinuatum.